A 2015-ös olasz labdarúgókupa-döntő a 68. döntő volt a Coppa Italia történetében. A mérkőzést a Olimpiai Stadionban Rómában rendezték 2015. május 20-án. A két részvevő a Juventus és a Lazio volt.

Az döntőben a Juventus a hosszabbítás után győzte le 2–1-re a Laziót, így története során tizedszer nyerte meg a sorozatot, ami rekordnak számított.

Út a döntőbe

A mérkőzés

Jegyzetek 

Olasz labdarúgókupa
Olaszlabdarúgókupadöntő
Juventus FC